Jacques Halbronn, (1947-), historien de l'astrologie et  du prophétisme français.
 Robert Halbronn (1890-1918), ingénieur militaire et aviateur français.
 Halbronn-Tord, hydravion militaire français conçu par Robert Halbronn.
 Halbronn (U-139), sous-marin allemand puis français, baptisé en l'honneur de Robert Halbronn après sa mort.

Homonymie de patronyme